Мрежичко — село:
 в Болгарии:
 Мрежичко (Бургасская область)
 Мрежичко (Кырджалийская область)
 в Республике Македонии:
 Мрежичко (община Кавадарци)